Autheuil kan syfta på:

 Autheuil, Eure-et-Loir, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Autheuil, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Autheuil-Authouillet, fransk kommun i departementet Eure
 Autheuil-en-Valois, fransk kommun i departementet Oise

Se även 

 Auteuil (olika betydelser)